Bartle ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Bartle (* 1952), britischer Dressurreiter
 James Bartle, australischer Kameramann
 Jane Bartle-Wilson (* 1951), britische Dressurreiterin
 Richard Bartle (* 1960), britischer Autor und Forscher von Computerspielen
 Robert G. Bartle (1927–2003), US-amerikanischer Autor und Mathematiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bartle (Indiana), im Washington County
 Bartle (Kalifornien), im Siskiyou County

Sonstiges:
 Bartle-Test, die Klassifizierung von Spielern in Mehrspieleronlinespielen
 Bartle Creek, Fließgewässer im Siskiyou County, Kalifornien
 Bartle Knob Run, Fließgewässer im Clark County, Indiana

Siehe auch:
 Bartel, Bartl, Barthel